«Русь» — бывший профессиональный футбольный клуб из Санкт-Петербурга.

История 
В конце 2010 года в Санкт-Петербурге была сформирована новая футбольная команда, тренером которой стал заслуженный тренер России Валерий Четверик. В 2011 году ФК «Русь» по инициативе владельца компании «Р-Индустрия» был заявлен в третий дивизион — МРО «Северо-Запад» и в чемпионат Санкт-Петербурга. Завоевал право играть во втором дивизионе (зона «Запад») в сезоне 2012/13.

История выступлений

Идеология клуба 
Идеологией клуба являлось создание команды на базе воспитанников местных спортивных школ. В рамках реализации данной концепции была создана футбольная детская спортивная школа в поселке Сосново.

Сезон 2011/12 
В сезоне 2011 года ФК «Русь» выступал в первенстве России среди любительских клубов, зона «Северо-Запад», где занял 2 место в своей группе, таким образом получив возможность сыграть в плей-офф лиги за право выхода во Второй дивизион России по футболу. Также команда (преимущественно дублирующим составом) выступила в чемпионате Санкт-Петербурга 2012 года, который закончила на 5-м месте.

Сезон 2012/13 
В сезоне-2012/13 команда дебютировала на профессиональном уровне. Заняла предпоследнее 13-е место в зоне «Запад» Второго дивизиона, опередив другую петербургскую команду «Питер». В Кубке России вылетела на первой же стадии (1/256 финала), уступив «Питеру» (1:2).

Сезон 2013/14 
В кубке страны клуб стартовал со стадии 1/256 финала, где с минимальным счётом переиграл «Тревис и ВВК». В следующей стадии «Русь» была крупно обыграна мурманским клубом «Север» (0:3).

4 марта 2014 клуб объявил о снятии с первенства из-за финансовых трудностей.

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы России
Футбольные клубы Санкт-Петербурга